Clive Palmer peut désigner :

 Clive Palmer (1943-), musicien anglais ;
 Clive Palmer (1954-), homme d'affaires et homme politique australien.